Мигель Анхель Рейес Варела (, , род. 21 июня 1987 года, , Мексика) — мексиканский теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Мигель Анхель из теннисной семьи. Его отец — Мигель и дедушка — Мигель (умер в 2015 году) играли за сборную Мексики в Кубке Дэвиса. Мать — Ирина Мартинес; сёстры Ирина, Джессика и Косетта (умерла в 2007 году).

Любимое покрытие — грунт, любимые турниры — Акапулько и Кубок Дэвиса, кумиром в мире тенниса в детстве был Густаво Куэртен.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (5)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (87)

Победы (43)

Поражения (44)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Мексики
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года